Ибипеба () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Иресе. Население составляет 13 840 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 417,141 км². Плотность населения — 9,8 чел./км².

Праздник города — 19 сентября.

История 
Город основан в 1961 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 30.139.002,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.072,98 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,628 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Баия